Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3—4 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующим зимним чемпионом Европы в прыжке в длину являлся Мишель Торнеус из Швеции.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

* Не являлся официальным лучшим результатом сезона из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики и отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 7,90 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 3 марта 2017 года. В сектор вышли 19 участников. Украинец Сергей Никифоров показал лучший результат сезона в мире — 8,18 м.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин состоялись 4 марта 2017 года. Действующий чемпион Мишель Торнеус с первой попытки (8,08 м) захватил лидерство в соревнованиях. Лидер сезона Сергей Никифоров четвёртым прыжком приблизился к представителю Швеции на расстояние 1 сантиметра. Развязка наступила в заключительной попытке: албанец Измир Смайлай второй раз за вечер обновил национальный рекорд, повторив результат Торнеуса — 8,08 м, а благодаря второй лучшей попытке вышел на первое место. Смайлай стал первым албанским призёром в истории чемпионатов Европы в помещении (и сразу — золотым).

Примечания

Ссылки 
 

прыжки